Уо́тт, иногда Уа́тт или Ватт () — английская фамилия. Известные носители:

Персоналии 
 Уотт, Бен (род. 1962) — британский музыкант, певец, автор песен, писатель, диджей, радиоведущий.
 
 Уотт, Джеймс (род. 1951) — британский дипломат.
 Уотт, Джейсон (род. 1970) — датский автогонщик.
 Уотт, Дэйв (род. ?) — новозеландский кёрлингист.
 Уотт, Иан (1917—1999) — английский и американский историк литературы.
 Уотт, Кэти (род. 1964) — австралийская велогонщица.
 
 Уотт, Майкл (род. 1987) — ирландский хоккеист на траве.
 Уатт, Митчелл (род. 1988) — австралийский легкоатлет.
 Уотт, Монтгомери (1909—2006) — арабист.
 Уотт, Роберт (1927—2010) — канадский хоккеист,.
 Уотт, Сара (1958—2011) — австралийский режиссёр, мультипликатор, сценарист и продюсер.
 
 Уотт, Тони (род. 1993) — шотландский футболист.
 Уотт, Фиона (род. 1956) — британский учёный, исследователь стволовых клеток.
 Уотт, Хью (1912—1980) — новозеландский политик.

Составные фамилии 
 Уотсон-Уотт, Роберт (1892—1973) — шотландский физик, известный благодаря изобретению радара.
 Уотт-Эванс, Лоуренс (род. 1954) — американский писатель жанра фантастики и фэнтези.

Другое 
 Уатт — лунный кратер.
 «Уотт» — роман Сэмюэла Беккета.

См. также 
 Ватт